Sezóna 2018/2019 byla 71. sezónou Německé ligy ledního hokeje. Vítězem ligy se stal tým Adler Mannheim.

Tabulka Základní části

Play off

Pavouk

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky ligy

Německá hokejová liga
Lední hokej v roce 2018
Lední hokej v roce 2019